Landtagswahlkreis 9 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Nürtingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Leonberg (1956 bis 1972)

in Berlin:
 Wahlkreis Pankow 9

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oberhavel III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Uckermark II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Nauen I (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Barmbek – Uhlenhorst – Dulsberg (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Eschwege-Witzenhausen (seit 1983)
 Wahlkreis 9 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 9 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis IX (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Schwerin II (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Ludwigslust (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wolfenbüttel-Nord (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Helmstedt (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Garbsen (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 9a
 Landtagswahlkreis Neustadt am Rübenberge (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 9b
 Landtagswahlkreis Neustadt am Rübenberge (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Heinsberg I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Düren I (2000)
 Landtagswahlkreis Erftkreis I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Euskirchen I (1975)
 Landtagswahlkreis Schleiden – Monschau (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Euskirchen (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Koblenz (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau 5 (seit 2014)
 Wahlkreis Zwickau (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig V (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Oschersleben-Wanzleben (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Oschersleben (1994 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Wernigerode II – Halberstadt II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Ost (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Eckernförde (2012)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Eckernförde (1947 bis 1988)

in Thüringen:
 Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II (seit 1994)
 Wahlkreis Artern (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Krems an der Donau, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Schwaz, Tirol